Települések
 Schönberg, német város (Mecklenburg-Előpomerániaban)
 Schönberg, település Bajorország Freyung-Grafenau járásában
 Schönberg, település Bajorország Mühldorf am Inn járásában
Schönberg, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Schönberg, település Schleswig-Holstein tartomány Herzogtum Lauenburg járásában
Schönberg, település Schleswig-Holstein tartomány Plön járásában
Schönberg, település Szászországban
 Šumperk (németül: Mährisch Schönberg), város Csehországban
 Schönberg im Stubaital, község Ausztriában

egyéb
 4527 Schoenberg, kisbolygó